Олисово — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 1 км к востоку от волостного центра Кирово и в 34 км к югу от города Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района